Skrót EHD może oznaczać:
 External hard drive - zewnętrzny dysk twardy
 European Heritage Days
 Ebirah, Horror of the Deep – film o Godzilli z 1966
 El Hadji Diouf – senegalski piłkarz
 Elektrohydrodynamika
 Epizootic Hemorrhagic Disease - Krwotoczna choroba zwierzyny płowej